

Каменяк () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Каменяк () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Хитрино.